Смешанная сборная Германии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Германию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Германии (ФКГ, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Германии по кёрлингу
 Женская сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу
 Сборная Германии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 Германия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Германии

Германия
Кёрлинг в Германии
Кёрлинг